Chrysler Town & Country (1941) – samochód klasy wyższej produkowany w latach 1941–1989.
 Chrysler Town & Country (1989) – van klasy średniej, luksusowa odmiana Voyagera produkowana w latach 1989–2016.